Гай Юлий Цезарь ():
 Гай Юлий Цезарь Старший (ок. 135 до н. э. — 85 до н. э.) — древнеримский сенатор, квестор, претор, наместник провинции Азия (91 до н. э.)
 Гай Юлий Цезарь Страбон Вописк (131, 130 или 127 до н. э. — 87 до н. э.) — древнеримский политический деятель и оратор из патрицианского рода Юлиев.
 Гай Юлий Цезарь (100 или 102 до н. э. — 44 до н. э.) — древнеримский государственный и политический деятель, полководец, писатель.
 Октавиан Август (63 до н. э. — 14 н. э.) — древнеримский политический деятель, основатель принципата (с именем Imperator Caesar Augustus), внучатый племянник предыдущего, усыновлённый им в завещании
 Гай Юлий Цезарь Випсаниан (20 до н. э. — 4 н. э.) — внук и приёмный сын предыдущего, консул 1 года, один из наиболее вероятных наследников власти Августа, римский военачальник
 Гай Юлий Цезарь Август Германик (12 н. э. — 41 н. э.) — более известный как Калигула, римский император, третий из династии Юлиев-Клавдиев. См. также 
 Цезарь (значения)
 Юлий Цезарь (значения)